Faux départ  est un terme désignant en sport un mouvement en avant qui anticipe une autorisation de bouger.

Faux Départ ou Faux Départs peut également désigner :
 Faux Départ (1907), un film français de Louis Feuillade ;
 Faux Départ (1991), une pièce de théâtre de Jacques Diamant ;
 Faux Départ (1996), un court métrage franco-alegrien de Lyèce Boukhitine et Franck Gourlat ;
 Faux Départ (2005), une pièce de théâtre de Jean-Marie Chevret ;
 Faux Départ (2006), un court métrage français de Jean-Marc Vincent ;
 Faux Départ (2010), un film documentaire réalisé par Sonia Barkallah ;
 Faux Départ ! (2014), une bande dessinée de la serie Cédric dessinée par Laudec et scénarisée par Cauvin ;
 Faux Départ (2015), un court métrage français de François Zaïdi ;
 Faux Départ (2016), un film français de Benjamin Cohen ;
 Faux Départs (2019), une web série québécoise de Marie-Claude Blouin.

Voir aussi